

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bergd“ beginnt.

Bergd 



Bergda 
 Bergdahl, Bowe (* 1986), US-amerikanischer Soldat und Kriegsgefangener
 Bergdahl, Sophia (* 1979), schwedische Snowboarderin

Bergdi 
 Bergdich, Zakarya (* 1989), marokkanisch-französischer Fußballspieler

Bergdo 
 Bergdølmo, André (* 1971), norwegischer Fußballspieler
 Bergdolt, Klaus (1947–2023), deutscher Medizin- und Kunsthistoriker
 Bergdorf, Dominik (* 1993), deutscher Fußballspieler